kraski – rodzina ptaków

miejscowości w Polsce:
 Kraski – wieś w województwie łódzkim
 Kraski Dolne – wieś w województwie mazowieckim
 Kraski Górne – wieś w województwie mazowieckim
 Kraski-Ślesice – wieś w województwie mazowieckim

miejscowości na Białorusi:
 Kraski – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim

Zobacz też 
 Kraska